През сезон 1939-40, Амброзиана-Интер участва в турнира на Серия А, Копа Италия и Митропа.

Сезон 
 Серия А: шампион на страната за 5-и път в историята на Интер и за 3-ти път под името Амброзиана.
 Копа Италия: елиминирани от ФК Торино след груповата фаза.
 Митропа: елиминирани на четвъртфинал от ФК Уйпещ.

Отбор 

 Треньор:  Тони Карнели
 Президент:  Фердинандо Поцани

Резултати

Серия А

Копа Италия

Митропа

Източници 

ФК Интер по сезон